Le sigle SFE peut faire référence à :

 la Société française d'écologie,
 la Société française d'égyptologie,
 la Société française d'exobiologie.

Sigle de 3 caractères